Абрагам ван Діпенбек — фламандський художник
 Ян ван Діпенбек — нідерландський футболіст